

Geografia 
 Francia
 Lafitte – comune del Tarn e Garonna
 Lafitte-sur-Lot – comune del Lot e Garonna
 Lafitte-Vigordane – comune dell'Alta Garonna 
 Stati Uniti d'America
 Lafitte – census-designated place della Parrocchia di Jefferson, Louisiana

Persone
 André-Joseph Lafitte-Clavé, noto anche come André-Joseph de Lafitte (1740-1794) – militare francese 
 Ernst Lafitte (1826-1885) – pittore austriaco
 Franck Lafitte (1989) – pallavolista francese
 Jacques Laffite (1943) – pilota automobilistico francese
 Jean Lafitte, propr. Jean Baptiste Lafitte (1776-1826) – pirata francese
 Laurent Lafitte (1973) – attore e umorista francese
 Louis Lafitte (1770-1828) – pittore francese
 Yasmine Lafitte (1963) – ex attrice pornografica e modella francese

Altro 
 Lafitte – personaggio di One Piece